Верхне-Донской округ — административная единица области Войска Донского Российской империи; окружное управление в станице Вёшенская.

География 
Площадь территории — вёрст²

История 
К началу XX века область Войска Донского состояла из 9 округов: 1-го Донского, 2-го Донского, Донецкого, Усть-Медведицкого, Хопёрского, Черкасского, Ростовского, Сальского и Таганрогского.

Верхне-Донской округ решением Большого Круга Войска Донского планировалось создать ещё в конце 1917 года (первоначальное название предполагалось — Третий Донской округ).

В 1918 году из частей Усть-Медведицкого, Донецкого и Хопёрского округов был образован Верхне-Донской округ.

Первым атаманом Верхне-Донского округа стал Алфёров, Захар Акимович (1874—1957), казак станицы Еланской, генерал-майор (1918).

Эти земли стали ареной наиболее ожесточенной борьбы во время Гражданской войны на Дону: Мигулинское восстание (1918), Вёшенское восстание (Верхнедонское, 1919).

Население 
Численность населения — человек.

Административное деление 
В 1918 году в состав округа входили:
 Боковский юрт — станица Боковская,
 Букановский юрт — станица Букановская, при рр. Раствердяевке и Хопре,
 Вёшенский юрт — станица Вёшенская — окружной центр, при р. Дон, 
 Еланский юрт — станица Еланская, при р. Дон,
 Казанский юрт — станица Казанская, при р. Дон,
 Каргинский юрт — станица Каргинская,
 Краснокутский юрт — станица Краснокутская, при р. Чир,
 Мешковский юрт — станица Мешковская,
 Мигулинский юрт — станица Мигулинская, при р. Дон,
 Слащевский юрт — станица Слащёвская, при р. Хопре,
 Федосеевский юрт — станица Федосеевская, при р. Хопре,
 Шумилинский юрт — станица Шумилинская.

Примечания

См. также 
 Административное деление области Войска Донского в 1918 году

Ссылки 
 ,
 Кудинов П. Н. Верхне-Донское восстание 1919 года (Исторический очерк) // журнал «Вольное казачество» — № 77−85.

Округа области Войска Донского
История Волгоградской области